Die Listen der invasiven Neophyten der Schweiz – Schwarze Liste und Beobachtungsliste – sind durch das Nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora im Auftrag des BAFU erstellte Listen, die bei der Vorbeugung und Bekämpfung invasiver Neophyten helfen sollen. Die Listen werden regelmässig in einer Expertengruppe diskutiert und aktualisiert.

Für alle invasiven Neophyten bieten sich einheimische Arten als Ersatzbepflanzung an.

Schwarze Liste 

Spalten
 FrSV: Freisetzungsverordnung
Gewässer: Gewässer, Ufer: Vegetation der Ufer und Feuchtgebiete; Fels: Gletscher, Fels, Schutt und Geröll; Wiese: Rasen, Wiesen; Gebüsch: Krautsäume, Hochstaudenfluren, Gebüsche; Wald: Wälder; Ruderal: Pioniervegetation, Ruderalstandorte; Äcker: Pflanzungen, Äcker, Kulturen; Bauten: Bauten, Anlagen

(Stand: August 2014)

Beobachtungsliste 
(Stand: August 2014)

Siehe auch 
 Schwarze Liste invasiver Arten
 Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung
 Warnliste invasiver Gefäßpflanzenarten in Deutschland

Weblinks 
 Neophyten Schweiz

Quelle

Einzelnachweise 

Liste (Umwelt- und Naturschutz)
!Schweiz
!
Umwelt- und Naturschutz (Schweiz)
Fauna und Flora (Schweiz)